escrita o rajada, peixos del superordre dels batoids
 Escrita (la Guingueta d'Àneu), serra del terme municipal de la Guingueta d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà
 Riu Escrita, afluent per la dreta de la Noguera Pallaresa, del terme municipal d'Espot, a la comarca del Pallars Sobirà